141º Reggimento motorizzato speciale "Achmat Kadyrov" (noto anche come Kadyrovcy  traslitterato anche kadyrovtsy, letteralmente "seguaci di Kadyrov"), ossia kadyroviti, è un termine usato dalla popolazione cecena, come dagli stessi membri appartenenti al gruppo,  per gli ex membri delle unità paramilitari dell'ex presidente pro-Mosca della repubblica cecena Achmat Kadyrov, oggi governata da suo figlio, l'attuale presidente Ramzan Kadyrov.

Impiego Internazionale 
I kadyroviti sono attualmente impiegati come unità speciali nella guerra Russo Ucraina.

Note

Voci correlate 
Prima guerra cecena
Seconda guerra cecena

Unità paramilitari
Storia della Russia
Storia della Cecenia